Giocoli – nobile famiglia di Ferrara
 Carlo Francesco Giocoli – vescovo cattolico italiano
 Giocolo Giocoli – nobile italiano
 Giocolo Giocoli II – nobile italiano